Златни гран при Шангаја 2013. је други од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2013. Одржан је 18. маја 2013. на стадиону Шангај у Шангају.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +8.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар 0,0 м/с

400 м

1.500 м

110 м препоне 
Ветар -0,5 м/с

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ

Бацање диска

Бацање копља

Жене

100 м 
Ветар +0,1 м/с

800 м

5.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Златни гран при Шангаја
ИААФ Дијамантска лига 2013.